Чернявский, Олег:
 Чернявский, Олег Дмитриевич (род. 1970) — советский и белорусский футболист.
 Чернявский, Олег Фёдорович (род. 1938) — советский и российский учёный, д. тех. н., профессор, член Американского общества инженеров-механиков.